Озерянка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Озерянка — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.

Украина 
 Озерянка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Озерянка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Озерянка — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Река 
 Озерянка — река в Закарпатской области Украины, приток Теребли.